|-
| 76301 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76302 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76303 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76304 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76305 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76306 - || || 12 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76307 - || || 7 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76308 - || || 7 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76309 - || || 10 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76310 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76311 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76312 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76313 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76314 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76315 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76316 - || || 2 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76317 - || || 2 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76318 - || || 2 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76319 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76320 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76321 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76322 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76323 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76324 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76325 - || || 4 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76326 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76327 - || || 4 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76328 - || || 4 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76329 - || || 4 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76330 - || || 4 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76331 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76332 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76333 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76334 - || || 5 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76335 - || || 5 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76336 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76337 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76338 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76339 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76340 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76341 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76342 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76343 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76344 - || || 11 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76345 - || || 12 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76346 - || || 12 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76347 - || || 12 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76348 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76349 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76350 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76351 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76352 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76353 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76354 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76355 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76356 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76357 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76358 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76359 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76360 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76361 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76362 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76363 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76364 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76365 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76366 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76367 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76368 - || || 6 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76369 - || || 3 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76370 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76371 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76372 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76373 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76374 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76375 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76376 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76377 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76378 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76379 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76380 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76381 - || || 1 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76382 - || || 1 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76383 - || || 1 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 76384 - || 2000 FE || 24 de març, 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 76385 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76386 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76387 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76388 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76389 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76390 - || || 27 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76391 - || || 28 de març, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 76392 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76393 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76394 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76395 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76396 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76397 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76398 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76399 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76400 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
6